Stephen Cafiero (artista): humorista, guionista, actor i director de cinema i sèries de televisió francès.
 Stephen Cafiero (esportista): jugador de tennis taula francès.